Lameia steht für:
 Lamia (Mythologie), Tochter des Gottes Poseidon und der Libya in der Mythologie
 (248) Lameia, Asteroid des inneren Hauptgürtels.